Amerikai Egyesült Államok
 Marysville (Florida)
 Marysville (Indiana)
 Marysville (Iowa)
 Marysville (Kalifornia)
 Marysville (Kansas)
 Marysville (Michigan)
 Marysville (Montana)
 Marysville (Ohio)
 Marysville (Pennsylvania)
 Marysville (Texas)
 Marysville (Washington)
 Corvallis (Oregon), eredetileg Marysville
 Ausztrália
 Marysville (Victoria)
 Kanada
 Marysville (Brit Columbia)
 Marysville (Új-Brunswick)
 Marysville, Ontario (egyértelműsítő lap)
 Marysville (Frontenac megye, Ontario)
 Marysville (Hastings megye, Ontario)

Lásd még 
 Maryville (egyértelműsítő lap)
 Maysville (egyértelműsítő lap)